Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2011/2012 – cykl sześciu zawodów w skokach narciarskich kobiet będący ósmym w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich. Sezon rozpoczął się 29 listopada 2011 roku w fińskim Rovaniemi, a zakończył 18 lutego 2012 roku w czeskim Libercu. Początkowo rywalizacja miała się rozpocząć 19 listopada 2011 roku w Rovaniemi, jednak z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (zbyt wysoka temperatura i brak śniegu) inauguracja został przesunięta. Jest to pierwszy sezon w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich, w którym nie jest on najważniejszym cyklem zawodów w skokach narciarskich kobiet – od sezonu 2011/2012 rozgrywany jest także Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po zakończeniu sezonu

Klasyfikacja drużynowa Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 8 / 8 konkursów

Zobacz też 
 Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich 2011/2012

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich